Zhao Xu kan verwijzen naar:
 Song Yingzong (1048-1085), keizer van de Chinese Song-dynastie
 Song Shenzong (1076-1100), keizer van de Chinese Song-dynastie